Robinet de La Serve est le patronyme de deux hommes politiques français originaires de l'île de La Réunion :
Nicole Robinet de La Serve (1791-1842).
Alexandre Robinet de La Serve (1821-1882), son fils.